Az itt található lista az CSI: Miami helyszínelők című televíziós sorozat tizedik évadjának epizódjait tartalmazza. Az évad premierje a CBS-en 2011. szeptember 25-én volt.

Epizódlista

Források 

CSI:Miami helyszínelők epizódlistái
Miamihelyszinelo~k 10